Birštonas (plaats), plaats in Litouwen
 Birštonas (gemeente), gemeente in Litouwen